W Polsce
 Kacice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki 
 Kacice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk
 Kacice – gromada